Bezavina je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Veliko Trgovišće, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 136 stanovnika te 35 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji